Il singolare del torneo di tennis Mamaia Idu Trophy 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Andreea Mitu che ha battuto in finale Inés Ferrer Suárez 6–3, 6–0.

Teste di serie

  Alexandra Cadanțu (primo turno)
  Elena Bogdan (secondo turno)
  Séverine Beltrame (ritiro)
  Nathalie Piquion (primo turno)

 Ioana Raluca Olaru (primo turno)
 Liana Ungur (ritiro)
 Eva Fernández-Brugués (quarti di finale)
 Sofia Shapatava (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Mamaia Idu Trophy 2011